Холли:

Фамилия 
 Холли, Бадди (1936—1959) — американский певец.
 Холли, Джордж (1885—1942) — английский футболист, атакующий полузащитник.
 Холли, Марек (род. 1973) — словацкий футболист.
 Холли, Лорен (род. 1963) — американская актриса.
 Холли, Роберт (1922—1993) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1968).

Имя 
 Вудлон, Холли (1946—2015) — американская актриса.
 Макпик, Холли (род. 1969) — американская волейболистка.
 Смейл, Холли (род. 1981) — британская писательница.
 Хантер, Холли (род. 1958) — американская киноактриса.
 Холли — фея, персонаж мультфильма «Маленькое королевство Бена и Холли».

Фильмы 
 «От Холли с любовью» — американский фильм 1977 года.
 «Холли» — американский фильм 2006 года режиссёра Гая Моше.

См. также 
 Холи (значения)